Комуналь:

 Комуналь д'Айшовалль — небольшой футбольный стадион, располагающийся в местечке Айшовалль
 Комуналь д'Андорра-ла-Велья — футбольный стадион, располагающийся в городе Андорра-ла-Велья